Рыжковка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Рыжковка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Россия 
 Рыжковка — село в Переволоцком районе Оренбургской области.